Леново може да се отнася за:

 Леново – село в България
 Леново – фирма